Альборно () — фамилия. Известные носители:

 Альборно, Пабло (1875—1958) — парагвайский художник, этнограф.
 Альборно, Родриго (род. 1993) — парагвайский футболист, полузащитник клуба «Либертад».

См. также 
 Альборнос (значения)
 Альборн